Предводител си ти за душите от народа (, ) е името на националния химн на Индия.

Той е написан от поета Рабиндранат Тагор.

Текст

Източници 

Индия
Национални символи на Индия
Индийска музика